Do soutěže ženské čtyřhry na newyorském grandslamu US Open 2014 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl český pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, jehož členky ukončily spolupráci v závěru sezóny 2013 a nestartovaly tak společně. Hlaváčková společně s Číňankou Ťie Čengovou vytvořila osmou nasazenou dvojici a ve čtvrtfinále s ní nestačila na japonsko-český pár Kimiko Dateová a Barbora Záhlavová-Strýcová. Hradecká s nizozemskou tenistkou Michaëllou Krajicekovou nastoupily jako turnajové jedenáctky a ve třetím kole nestačili na kazašsko-čínskou dvojici Zarina Dijasová a Sü I-fan.

Premiérový newyorský titul získal čtvrtý pár světa Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová z Ruska, jehož členky ve finále zdolaly nenasazenou švýcarsko-italskou dvojici Martina Hingisová a Flavia Pennettaová po třísetovém průběhu 2–6, 6–3 a 6–2. Poražené vstoupily do zápasu lépe, když díky dvou proměněným brejkům ovládli první sadu snadno poměrem 6–2. I druhá sada se pro švýcarsko-italský pár vyvíjela dobře, když za stavu 2–2 sebrala dvojice podání Vesninové a Pennettaová tak šla podávat s brejkem k dobru. Avšak následně neudržela svůj servis, pár poprvé ztratil podání v zápase a Rusky se najednou rozjely k velkému obratu, když získaly deset gamů z dvanácti a tím ovládly celý zápas.

Obě šampiónky získaly druhý grandslamový titul, když společně již vyhrály French Open 2013. Makarovová na okruhu WTA Tour získala první trofej v probíhající sezóně a celkově šestou deblovou v kariéře. Pro Vesninovou to bylo rovněž první turnajové vítězství v sezóně 2014 a úhrnem jedenáctý turnajový triumf z ženského debla.

Při ceremoniálu pak Makarovová složila poklonu své partnerce: „Je to úžasný pocit. Mám skvělou partnerku, společné zápasy si užíváme.“ Poražená finalistka Martina Hingisová, jenž byla ve finále čtyřhry v New Yorku po šestnácti letech, pak sdělila: „Naše cesta vítězně neskončila, ale stejně máme za sebou neuvěřitelnou cestu. Znovu jsme ukázaly, že můžeme porazit nejlepší deblové páry, ale ke konci jsem se cítila, jako kdyby mi došla šťáva,“ řekla Švýcarska a pak už jen dodala: „O tomhle jsem mohla jenom snít. Užívala jsem si tady každý moment.“

Každá z vítězek si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 520 000 dolarů.

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (3. kolo)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (semifinále)
  '''Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (vítězky)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (3. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Michaëlla Krajiceková (3. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (3. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Jaroslava Švedovová (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (2. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2014